Ryszard Olszewski (koszykarz)
 Ryszard Olszewski (wojskowy)
 Ryszard Olszewski (polityk)
 Ryszard Olszewski (samorządowiec)